Ronduit (buurtschap), een buurtschap ten zuiden van de Nederlandse stad Sluis
 Ronduit (jongerenorganisatie), de jongerenorganisatie van de Evangelische Omroep
 Ronduit.nl, een radioprogramma van de Evangelische Omroep
 Fort Ronduit, een polygonaal fort in de Nederlandse stad Naarden
 Verzorgingsplaats Ronduit, een verzorgingsplaats, gelegen aan de Nederlandse snelweg A1